Preixens kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Preixens (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Preixens (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar